AVP kan verwijzen naar:
 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, een verzekering die particulieren verzekert tegen de risico's van aansprakelijkheid
Afrikaanse varkenspest, een virusziekte die voorkomt bij varkens
Aktionsgemeinschaft Vierte Partei, een Duitse politieke partij eind jaren 70
 Alien vs. Predator, een Amerikaanse sciencefictionfilm
 Aliens versus Predator, een reeks computerspellen
 Arginine VasoPressine (AVP)
 Arubaanse Volkspartij, een Arubaanse politieke partij
 Associate / Assistant Vice President
 Association of Volleyball Professionals, Amerikaanse beachvolleybalorganisatie
 Audiovisuele productie
 Auditieve verwerkingsproblemen, problemen in het spraakverstaan ondanks een normaal gehoor
 AVP Viditel, een voormalige wielerploeg